Gene o Gené puede referirse a:

Gen, concepto biológico.
Gené, comuna y población de Francia, en la región de Países del Loira.
Genos, palabra griega (γένος, en plural gene, γένη -"clan"-) que denomina una institución social de la antigua Grecia.
Gene Simmons, músico y actor israelo-estadounidense.
Jumpin' Gene Simmons, cantante y compositor rockabilly.
Juan Carlos Gené, actor y dramaturgo argentino.
Marc Gené, piloto probador español de Fórmula 1.